Джордж Николл Барнс (; 2 января 1859, Данди, Шотландия — 21 апреля 1940, Лондон, Англия) — британский политический деятель, лидер Лейбористской партии.

Биография 
Джордж Барнс родился 2 января 1859 года в шотландском городе Данди в семье «белого воротничка» − квалифицированного инженерно-технического работника из Йоркшира. Вскоре семья перебралась в Англию и обосновалась в Мидлсексе, где его отец стал управляющим джутового завода, на котором в возрасте 11 лет началась трудовая деятельность и самого Джорджа. Два года он провёл на ученических должностях на заводах в Лондоне и Данди, а потом ещё два года трудился на верфях в Барроу, после чего вернулся в Лондон, где впервые столкнулся с проблемой безработицы во время кризиса 1879 года. Он сменил ещё много рабочих мест (как правило, работа была краткосрочной), пока не обосновался в строительной фирме «Лукас энд Эйрд» в Фулеме. В 1882 году Джордж женился на Джесси Лэнглендс. В этом браке у него родились двое сыновей и дочь.

В начале 1890-х годов Барнс стал активным членом профсоюза инженерно-технических работников (а впоследствии и его генеральным секретарём), что привело его в социалистическое движение. После возникновения в 1893 году Независимой лейбористской партии Барнс вступает в её ряды. В 1906 году на всеобщих выборах он одерживает победу в одном из округов Глазго (Блэкфрайерс энд Хатчесонтаун) и становится депутатом парламента (победил он, между прочим, будущего премьер-министра от консерваторов Эндрю Бонара Лоу). В этом же избирательном округе Барнс побеждал ещё дважды, а после расформирования округа на выборах 1918 года стал депутатом парламента от округа Глазго Горбалс.

С 14 февраля 1910 по 6 февраля 1911 года Барнс был лидером Лейбористской партии. В военном кабинете Ллойд Джорджа занимал сначала пост министра пенсионного обеспечения (10 декабря 1916 — 3 августа 1917 года), а затем (с 13 августа 1917 года) — пост министра без портфеля. Когда в 1918 году Лейбористская партия решила выйти из коалиционного кабинета Ллойд Джорджа, Барнс отказался уходить в отставку, за что был исключён из партии и совместно с Британской лигой рабочих создал .

После отставки с поста министра (27 января 1920 года) в политической жизни Барнс значительной роли не играл. В марте 1920 года он был удостоен Ордена Кавалеров Почёта. Когда Лейбористская партия объявила, что на парламентских выборах 1922 года выставит против него своего кандидата (Джордж Бьюкенен) и стало понятно, что голоса избирателей в Глазго достанутся именно лейбористам, то Барнс, не желавший связывать свою политическую судьбу ни с какой другой партией, объявил об уходе из политики.

После отставки Барнс продолжал активно поддерживать профсоюзное и рабочее движение, в частности Международную организацию труда, путём публикации книг или председательства в Обществе печати.

Он никогда не был особо публичным человеком; о его частной жизни известно немного: достоянием общественности стала гибель его младшего сына во Франции во время Первой мировой войны.

Барнс умер в 1940 году в своём лондонском доме и похоронен на кладбище в Фулеме.

Примечания 

Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Социалисты Великобритании
Политики Шотландии
Члены парламента Соединённого королевства (1906—1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910—1918)
Члены парламента Соединённого королевства (1918—1922)
Профсоюзные деятели Великобритании